61-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств.

 61-я армия (СССР)

61-я воздушная армия

 61-я воздушная армия